Jaguarzo morisco puede referirse a:

 el nombre común de la planta Cistus crispus; o
 el nombre común de la planta Cistus salviifolius.